Wellington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wellington Township (Kansas)
 Wellington Township (Michigan)
 Wellington Township (Minnesota)
 Wellington Township (North Dakota)
 Wellington Township (Ohio)
 Wellington Township (South Dakota)